Ili (rivier), een rivier in het noordwesten van China en het oosten van Kazachstan
Autonome Kazachse Prefectuur Ili, een autonome prefectuur in de Chinese provincie Sinkiang 
Ili (dialect), een dialect van het Daur, gesproken in China